Fors var namnet på tre landskommuner i Sverige:

Fors landskommun, Jämtland
Fors landskommun, Södermanland
Fors landskommun, Västergötland